DeCuir ist der Familienname folgender Personen:

 John DeCuir (1918–1991), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector
 John DeCuir junior (* 1941), US-amerikanischer Filmarchitekt und Firmenmanager